Бен-Ломонд:

 Бен-Ломонд — гора в Шотландии.
 Бен-Ломонд — город, расположенный в округе Севи (штат Арканзас, США).